Panini může znamenat:

osoby
 Panini nebo Pánini – staroindický gramatik a fonetik
 Giovanni Paolo Panini (1691–1765) – italský malíř a architekt
 Manuel Panini (*1983) – italský fotbalista

jiné významy
 Panini (sendvič), italský sendvič
 Panini (primáti) – starší zoologický tribus, do něhož patřili šimpamzi; dnes se užívá spíše subtribus Panina